Webb kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Webb (Alabama)
Webb (Iowa)
Webb (Mississippi)